Viviani puede riferirse a :

Astronomía
 Viviani (cráter),  pequeño cráter de impacto perteneciente a la cara oculta de la Luna.

Personas
 Attilio Viviani (1996-), ciclista italiano.
 Domenico Viviani (1772-1840), naturalista italiano.
 Elena Viviani (1992-), patinadora de velocidad sobre pista corta italiana.
 Elia Viviani (1989-), deportista italiano que compite en ciclismo en las modalidades de pista
 Elisabetta Viviani (1955-), antante de música pop, presentadora y actriz italiana. 
 Isabel Viviani, artista visual chilena.
 Gonzalo Mardones Viviani (1955-), arquitecto chileno. 
 Jody Viviani (1982-), futbolista francés.
 Mattia Viviani (2000-), futbolista italiano.
 Raffaele Viviani (1888-1950), actor y dramaturgo, actor y músico de nacionalidad italiana.
 René Viviani (1882-1925), político francés.
 Rinaldo Viviani (1913-1979),  ingeniero químico y político argentino.
 Vincenzo Viviani (1622-1703), matemático y físico italiano.
 Curva de Viviani, curva algebraica cerrada definida en el espacio tridimensional.
 Teorema de Viviani, relativo a la suma de las distancias desde un punto a cada uno de los lados de un triángulo equilátero.